Jor, un lieu-dit, dans le canton de Vaud, en Suisse ;
 Côte de Jor, un site naturel, en Dordogne, en France ;
 Jor, un des 13 woredas de la région Gambela, en Éthiopie ;
 Jérusalem, dont c'est un ancien nom.

JOR est un code qui peut signifier :
 Jordanie,
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays du CIO,
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3.

Code